Cette page dresse la liste de tous les lycées français portant le nom de Saint-Pierre.

 Lycée Saint-Pierre, à Bourg-en-Bresse (Ain) ;
 Lycée Saint-Pierre, à Cusset (Allier) ;
 Lycée professionnel Saint-Pierre Lebisey, à Caen (Calvados) ;
 Lycée Saint-Pierre, à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) ;
 Lycée Saint-Pierre-Saint-Paul de Dreux, à Dreux (Eure-et-Loir) ;
 Lycée Saint-Pierre, à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique) ;
 Lycée Saint-Pierre, à Fourmies (Nord) ;
 Lycée Saint-Pierre, à Calais (Pas-de-Calais) ;
 Lycée Saint-Pierre, à Courpière (Puy-de-Dôme) ;
 Lycée Saint-Pierre, à Tarbes (Hautes-Pyrénées) ;
 Lycée Saint-Pierre, à Abbeville (Somme) ;
 Lycée Saint-Pierre, à Brunoy (Essonne) ;
 

Voir aussi :
 Lycée de Saint-Pierre, à Saint-Pierre (Martinique).